NGC 4718 (другие обозначения — MCG -1-33-20, IRAS12479-0500, PGC 43463) — пересечённая спиральная галактика в созвездии Девы.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4718
Дева (созвездие)